Соревнования в плавании на 800 метров вольным стилем (мужчины) на чемпионате мира по водным видам спорта 2007 проводились во временном Бассейне имени Сьюзи О'Нил при спорткомплексе Арена Рода Лейвера в Мельбурне, 27 и 28 марта 2007 года.

Отборочные заплывы начались 27 марта в 11:38 по местному времени (UTC+10). Финал проводился 28 марта в 20:31.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнования мировой рекорд и рекорд чемпионата мира были следующими:

Заплывы 
Результаты Уссамы Меллули из Туниса были аннулированы через пять месяцев после завершения чемпионата Спортивным арбитражным судом в Лозанне, а сам он - дисквалифицирован на полтора года за применение допинга - амфетамина.

Отборочные

Финал

Примечания

Ссылка 
 Результаты 

800 м, вольный стиль, мужчины